Премия Гильдии киноактёров США за вклад в киноискусство — почётная награда союза кинематографистов США, присуждаемая ежегодно с 1963 года за выдающиеся достижения в профессиональной деятельности.

Ниже приведён полный список лауреатов. В 1963, 1981 и 2021 годах награда не вручалась.

Получатели

См. также 
 Премия Сесиля Б. Де Милля
 Премия «Сатурн» за достижения в карьере

Примечания

Ссылки 
 

Вклад в кинематограф